

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Frącki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Frącki – przysiółek wsi Pogórze w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała